Wenzel von Luxemburg ist der Name folgender Personen:
* Wenzel (HRR) (1361–1419), König von Böhmen und römisch-deutscher König
 Wenzel I. (Luxemburg) (1337–1383), Herzog von Luxemburg